Výraz DAK může znamenat:
 Deutsches Afrika Korps – Německý druhoválečný expediční vojenský sbor.
 Double action Kellermann – Spoušťový systém používaný u některých pistolí Sig Sauer